BHV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bahawalpur (Pakistan)